Friedrich Griese ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Griese (Theologe) (1696–1763), deutscher Theologe
 Friedrich Griese (Schriftsteller) (1890–1975), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Griese (Übersetzer) (1940–2012), deutscher Übersetzer